Kamakura è una città nella prefettura di Kanagawa in Giappone. 

Da questa prendono il nome:
Shogunato Kamakura: una dinastia di shōgun che esercitavano il loro potere da Kamakura.
Periodo Kamakura: un'epoca della storia del Giappone segnata dallo shogunato Kamakura.
 Kamakura Daibutsu: uno dei nomi con cui è conosciuta la grande statua di Buddha (daibutsu) ospitata nel tempio di Kōtoku-in a Kamakura.